|-
| 6601 ||  || 7 decembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 6602 Gilclark || 1989 EC || 4 martie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6603 Marycragg || 1990 KG || 19 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6604 Ilias ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6605 ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6606 Makino || 1990 UF || 16 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 6607 Matsushima ||  || 29 octombrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 6608 Davidecrespi ||  || 2 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6609 || 1992 BN || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 6610 Burwitz ||  || 28 ianuarie 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 6611 || 1993 VW || 9 noiembrie 1993 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 6612 Hachioji ||  || 10 martie 1994 ||  || , 
|-
| 6613 Williamcarl || 1994 LK || 2 iunie 1994 || Catalina Station || 
|-
| 6614 Antisthenes || 6530 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6615 Plutarchos || 9512 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6616 Plotinos || 1175 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6617 Boethius || 2218 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6618 || 1936 SO || 16 septembrie 1936 ||  || C. W. Tombaugh
|-
| 6619 Kolya ||  || 27 septembrie 1973 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6620 Peregrina || 1973 UC || 25 octombrie 1973 ||  || P. Wild
|-
| 6621 Timchuk ||  || 2 noiembrie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 6622 Matvienko ||  || 5 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6623 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6624 || 1980 SG || 16 septembrie 1980 || Kleť || 
|-
| 6625 Nyquist ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6626 Mattgenge ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6627 || 1981 FT || 27 martie 1981 || Kleť || 
|-
| 6628 Dondelia ||  || 24 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6629 Kurtz || 1982 UP || 17 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6630 Skepticus ||  || 15 noiembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6631 Pyatnitskij ||  || 4 septembrie 1983 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 6632 Scoon ||  || 29 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6633 ||  || 11 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 6634 || 1987 KB || 23 mai 1987 || Campinas || Campinas
|-
| 6635 Zuber ||  || 26 septembrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6636 Kintanar ||  || 11 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 6637 Inoue || 1988 XZ || 3 decembrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 6638 || 1989 CA || 2 februarie 1989 ||  || , 
|-
| 6639 Marchis ||  || 25 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6640 Falorni || 1990 DL || 24 februarie 1990 ||  || 
|-
| 6641 Bobross ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6642 Henze ||  || 26 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 6643 Morikubo || 1990 VZ || 7 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 6644 Jugaku || 1991 AA || 5 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 6645 Arcetri ||  || 11 ianuarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6646 Churanta ||  || 14 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6647 Josse ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6648 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6649 Yokotatakao || 1991 RN || 5 septembrie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 6650 Morimoto ||  || 7 septembrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 6651 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6652 ||  || 16 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6653 Feininger ||  || 10 decembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 6654 Luleå ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 6655 Nagahama ||  || 8 martie 1992 ||  || 
|-
| 6656 Yokota || 1992 FF || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6657 Otukyo || 1992 WY || 17 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 6658 Akiraabe ||  || 18 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6659 Pietsch || 1992 YN || 24 decembrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 6660 Matsumoto || 1993 BC || 16 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 6661 Ikemura || 1993 BO || 17 ianuarie 1993 || Kani || , 
|-
| 6662 ||  || 22 ianuarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6663 Tatebayashi || 1993 CC || 12 februarie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6664 Tennyo || 1993 CK || 14 februarie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6665 Kagawa || 1993 CN || 14 februarie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 6666 Frö ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 6667 Sannaimura ||  || 14 martie 1994 ||  || , 
|-
| 6668 ||  || 11 aprilie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 6669 Obi ||  || 5 mai 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6670 Wallach ||  || 4 iunie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 6671 Concari ||  || 5 iulie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6672 Corot || 1213 T-1 || 24 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6673 Degas || 2246 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6674 Cézanne || 4272 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6675 Sisley || 1493 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6676 Monet || 2083 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6677 Renoir || 3045 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6678 Seurat || 3422 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6679 Gurzhij ||  || 16 octombrie 1969 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6680 || 1970 WD || 24 noiembrie 1970 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 6681 Prokopovich ||  || 6 septembrie 1972 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 6682 Makarij ||  || 25 septembrie 1973 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 6683 Karachentsov ||  || 1 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6684 Volodshevchenko || 1977 QU || 19 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6685 Boitsov ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6686 Hernius ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 6687 Lahulla ||  || 16 martie 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 6688 Donmccarthy ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6689 Floss ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6690 Messick ||  || 25 septembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 6691 || 1984 DX || 26 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6692 || 1985 HL || 18 aprilie 1985 || Kleť || 
|-
| 6693 ||  || 12 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6694 || 1986 PF || 4 august 1986 || Palomar || 
|-
| 6695 Barrettduff ||  || 1 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6696 Eubanks ||  || 1 septembrie 1986 ||  || 
|-
| 6697 Celentano ||  || 24 aprilie 1987 || Kleť || 
|-
| 6698 Malhotra ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6699 Igaueno || 1987 YK || 19 decembrie 1987 ||  || T. Seki
|-
| 6700 Kubišová ||  || 12 ianuarie 1988 || Kleť || 
|-